Татаркин — русская фамилия, имеет женскую форму Татаркина.

Известные носители 
 
 Татаркин, Григорий Васильевич (1873—1947) — офицер русской Императорской армии и Донской армии, генерал-майор .
 Татаркин, Пётр Евпсифович (1912—1943)  — старший лейтенант, Герой Советского Союза.

См. также